«Цессна-500» () — турбовентиляторный, двухдвигательный, лёгкий самолёт бизнес-класса, разработанный американской компанией Cessna Aircraft Company. Являлся основоположником первого семейства самолётов, выпускаемых под брендом Cessna Citation («Цессна Сайтейшен»), включающего в себя Cessna 500 Citation I и Cessna 501 Citation I/SP. Опытный экземпляр, названный FanJet 500, совершил первый полёт 15 сентября 1969 года. С сентября 1971 г. начался серийный выпуск.

Разработка

FanJet 500 
В октябре 1968 года Cessna сообщила о планах постройки самолёта бизнес-класса на восемь пассажиров, который в отличие от своих конкурентов будет пригоден для эксплуатации на аэродромах с более короткими ВПП, по существу стремясь конкурировать с ближне- и среднемагистральными двухмоторными турбовинтовыми самолётами, а не с существующим рынком самолётов бизнес-класса. Первый полёт опытного образца, названного FanJet 500, состоялся менее, чем через год, 15 сентября 1969 года.

Cessna 500 Citation I 

После затянувшейся дольше, чем ожидалось программы лётных испытаний, во время которой предложили название Citation 500, и многих изменений в проекте, законченный самолёт дебютировал с новым названием Citation (Model 500) и получил своё свидетельство о сертификации в сентябре 1971 года.
Самолёт оснащался двумя турбовентиляторными двигателями Pratt & Whitney Canada JT15D-1B. С турбовентиляторными двигателями, а не c турбореактивными, такими, какие устанавливались на выпускаемый в то же время Learjet 25, и c прямыми, а не стреловидными крыльями, Citation был на 220 км/ч медленнее, чем Learjet 25 (максимальная скорость 650 км/ч по сравнению с 876 км/ч у Learjet 25). Это вызвало удивление в авиационных СМИ и привело к тому, что Citation прозвали «Slowtation» (от слова slow (англ.) — медленный) и «Nearjet» (от слов near (англ.) — около, почти; jet (англ.) — реактивный). Citation имел максимальный взлётный вес 4920 кг и мог взять на борт максимум 8 человек.
В 1976 году было сделано несколько усовершенствований модели: увеличен размах крыла (14,35 м против 14,61 м), увеличен максимальный взлётный вес, увеличена тяга реверса, что уменьшило дистанцию пробега при посадке. После этих доработок модели было присвоено название Citation I.

Cessna 501 Citation I/SP 

Как и для Learjet-ов, для управления Citation I требовалось два пилота. Но так как модель Citation I должна была конкурировать на рынке с двухмоторными турбовинтовыми самолётами, которыми мог управлять один пилот, это ограничение снижало запланированные продажи. «Cessna» разработала модель Cessna 501 Citation I/SP, в которой была возможность управлять одному пилоту. Самолёты данной модели начали поставляться заказчикам в начале 1977 года.

Эксплуатанты 
В основном самолёты эксплуатируются частными лицами.

Основные военные эксплуатанты и гражданские авиакомпании:

Военные эксплуатанты 

 Сухопутные войска Аргентины
 Бирма
 Военно-воздушные силы Бирмы (1 шт.)
 Босния и Герцеговина
 Вооружённые силы Боснии и Герцеговины (1 шт.)

 Военно-воздушные силы Венесуэлы (2 шт.)

 Воздушные силы Народно-освободительной армии

 Военно-воздушные силы Мексики (1 шт.)
 Чили
 Военно-воздушные силы Чили (4 шт.)

 Военно-морские силы Эквадора

Гражданские эксплуатанты 
 Австрия
 City-jet Luftfahrtgesellschaft
 Бразилия
 Riana Taxi Aéreo
 Венесуэла
 Air Global
 Испания
 Ibiza Flights
 Италия
 Aeroitalia
 Канада
 Skyward Aviation
 Колумбия
 Transportes Aéreos Air Pereira

 Jet Wings
 Air Trek
 Premier Air Management
 Yates Aviation
 Marlin Air
 Dancing Wind Aviation
 Филиппины
 Air Span

Аварийные ситуации и катастрофы самолётов 
По состоянию на 8 июля 2020 года было потеряно 68 самолётов Cessna 500 Citation I и Cessna 501 Citation I/SP. В катастрофах погибло 137 человек.

Тактико-технические характеристики 
По данным книги Jane’s Civil and Military Aircraft Upgrades

Технические характеристики 
 Экипаж: 2 человека (в Citation I/SP — 1 пилот)
 Пассажировместимость: 5 человек
 Длина: 13,26 м
 Размах крыла: 14,35 м
 Высота: 4,37 м
 Площадь крыла: 25,9 м²
 Масса пустого: 3008 кг
 Максимальная взлётная масса: 5375 кг
 Двигатели: 2×ТРДД Pratt & Whitney Canada JT15D-1B
 Тяга: 2×9,77 кН

Лётные характеристики 
 Максимальная скорость: 749 км/ч (на высоте 8530 м)
 Крейсерская скорость: 662 км/ч (на высоте 10 670 м)
 Скорость сваливания: 152 км/ч
 Практическая дальность: 2459 км (с максимумом топлива, 709 кг полезной нагрузки)
 Практический потолок: 12 495 м
 Скороподъёмность: 13,8 м/с

Ссылки 

Двухдвигательные реактивные самолёты
Самолёты Cessna
Административные самолёты